Adna ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Adna (Colorado), im Weld County
 Adna (Washington), im Lewis County

Adna ist der Name einer Person im Alten Testament:
 Adna (Person) im Buch Esra

Siehe auch:
 aDNA, Abkürzung für ‚alte DNA‘, bezeichnet Desoxyribonukleinsäure (DNA), die meist über 100 Jahre alt ist und z. B. aus toten Organismen stammt